«Roundabout» — первая по счёту композиция студийного альбома Fragile британской рок-группы Yes, выпущенного в январе 1972 года лейблом Atlantic Records. В этом же году укороченная версия «Roundabout» была выпущена в формате сингла (вместе с композицией «Long Distance Runaround» из того же альбома Fragile на обратной стороне), который достиг позиции #13 в Billboard Hot 100, #5 в Канаде, #4 во Франции и #10 в рейтинге «Top 100» журнала Cashbox. В 1974 году была выпущена (также в формате сингла) концертная версия этой композиции.

«Roundabout» является одной из самых популярных и узнаваемых композиций группы Yes: она часто исполнялась на концертах (в том числе в 1990-е и 2000-е годы) и присутствует на многих сборниках группы.

Была использована в качестве заключительной композиции в первом сезоне (2012) и в последнем эпизоде шестого сезона (2022) в аниме «JoJo’s Bizarre Adventure».

Также ее можно услышать в Grand Theft Auto 5 (издатель Rockstar Games) на внутриигровой станции «Los Santos Rock Radio».

История создания
Песня была написана в марте 1971 года, когда группа ехала на фургоне из Абердина в Глазго в ходе концертного тура после выхода The Yes Album. На пути им встретилось множество перекрестков с круговым движением. Во время поездки Андерсон курил марихуану, поэтому, по его словам, «всё было ярким и мистическим». Особенное впечатление на него произвели горы, вершины которых были скрыты облаками, из-за чего казалось, что «горы выходят из неба». Это вдохновило Андерсона и Хау написать песню о путешествии, которая отражала бы окружающие горы, пейзажи и круговое движение.

Участники записи 
 Джон Андерсон — ведущий вокал
 Крис Сквайр — бас-гитара, бэк-вокал
 Стив Хау — электрогитары, акустические гитары, бэк-вокал
 Рик Уэйкман — клавишные
 Билл Бруфорд — барабаны, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 «Roundabout» на «Allmusic» (Review by Mike DeGagne)
 «Roundabout» на «Discogs»
 «Fragile» на «YesWorld»
 

Песни 1972 года
Песни по алфавиту
Песни Yes
Синглы 1972 года
Синглы 1974 года
JoJo’s Bizarre Adventure